Luigi di Guisa fu il nome di diversi membri della famiglia Guisa:
 Luigi di Guisa (1527-1578)  – cardinale, detto Luigi I Cardinale di Guisa, figlio di Claudio I di Guisa
 Luigi di Guisa (1555-1588)  – cardinale, detto Luigi II Cardinale di Guisa, figlio di Francesco I di Guisa
 Luigi di Guisa (1575-1621)  – cardinale, detto Luigi III Cardinale di Guisa, figlio di Enrico di Guisa
 Luigi di Guisa (1622-1654)  – duca di Joyeuse, figlio minore di Carlo I di Guisa
 Luigi Giuseppe di Guisa  – sesto Duca di Guisa